All Hallows' Eve peut désigner :
 All Hallows’ Eve, un film d'horreur américain réalisé par Damien Leone et sorti en 2013 ;
 , un film d'Halloween familial indépendant de 2016 réalisé par Charlie Vaughn.